Маск'є́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 140 км на схід від Бордо, 45 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 176,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Маск'єр на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Маск'єр на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна